

Персоналії 
 Гровер Клівленд — 24-й президент США.

Топоніми

Клівленд — місто у штаті Огайо.

 Клівленд — округи в США.
 Клівленд — місто, штат Алабама
 Клівленд — місто, штат Джорджія
 Клівленд — місто, штат Міннесота
 Клівленд — місто, штат Міссісіпі
 Клівленд — місто, штат Міссурі
 Клівленд — місто, штат Північна Кароліна
 Клівленд — місто, штат Північна Дакота
 Клівленд — місто, штат Оклахома
 Клівленд — місто, штат Теннессі
 Клівленд — місто, штат Техас
 Клівленд — місто, штат Юта
 Клівленд — місто, штат Вірджинія
 Клівленд — місто в окрузі Чиппева, штат Вісконсин
 Клівленд — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Клівленд — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Клівленд — місто в окрузі Тейлор, штат Вісконсин
 Клівленд — селище, штат Іллінойс
 Клівленд — селище, штат Нью-Йорк
 Клівленд Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсільванія
 Клівленд — селище в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Клівленд — переписна місцевість, штат Флорида

 Клівленд — вулкан на острові Чугинадак, Алеутські острови, Аляска США.